Slovo Xanadu může mít následující významy:

 Šang-tu, známé též jako Xanadu – letní hlavní město říše Jüan, postavené pro chána Kublaje
 Xanadu (film) – film z roku 1980, ve kterém hrála Olivia Newton-Johnová
Xanadu (muzikál) – muzikál vytvořený na základě filmu
 Xanadu (píseň) – píseň z tohoto filmu, nazpívali ji Olivia Newton-Johnová a ELO
 Xanadu (Občan Kane) – fiktivní sídlo magnáta Charlese Fostera Kanea, titulní postavy filmu Občan Kane

je také součástí názvu:
 The Legend Of Xanadu – největší hit skupiny Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich z roku 1968